Riches à en mourir est un roman policier de l'écrivain français Frédéric Andréi publié en 2014.

Le récit se déroule dans les années 2010,  en partie sur les house boats (bateaux-maison) de Waldo Coop à Sausalito  dans la baie de San Francisco.

Principaux personnages 
 Nicholas Dennac, charpentier, constructeur de pavillon en bois pour les résidences de milliardaires de la baie de San-Francisco, a un passé d'activiste et de journaliste.  Il vit sur un bateau, le Betty Jane à Waldo Coop.
 Tom Wards, milliardaire magnat de l'acier dont Nicholas Dennac construit le pavillon en bois dans sa résidence à Napa Valley.
 Tina Wards, née Tina Reid, est la jeune épouse de Tom Wards.
 Edelia Tores Nilo, lieutenant du FBI.
 Harry Kemp, lieutenant du FBI.
 Monique Saran-Knight, mère de Nicholas Dennac 
 Milton Simgram, agent du FBI sur le point de prendre sa retraite, est célèbre pour ses rapports truculents, il a eu une liaison en 1973 avec la mère de Nicholas Dennac, 
 Marty Baum, journaliste d'enquête, mentor de Nicholas Dennac.
 Svetlana Gadinovna, colonel du FSB.

Résumé
Depuis deux mois, chaque vendredi, meurt un milliardaire. Les victimes sont prévenues par une lettre bleue, qui leur demande à chaque fois, de rembourser les fraudes fiscales et de contribuer à des œuvres sociales, et à défaut donne la date et l'heure précise de la mort. L'affaire est tenue secrète, mais le FBI est sur la brèche.  Nicholas Dennac qui côtoie le milieu des milliardaires par sa clientèle et son passé de journaliste remonte petit à petit la piste.

Notes et références

Lien externe 
 Résumé sur le site de l'éditeur

Roman français paru en 2014
Roman policier français
2014 en littérature policière
Œuvre littéraire se déroulant à San Francisco
Roman se déroulant en Californie